Publi Volumni (filòsof) (s. I aC), filòsof romà 
 Publi Volumni Eutrapel (s. I aC), cavaller romà
 Publi Volumni Gal Amintí, cònsol el 461.